Авна́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 55 км на північ від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Авна, Монсоль, Уру, Сен-Кристоф, Сен-Жак-дез-Арре, Сен-Мамер i Трад було об'єднано в новий муніципалітет Дез-Грон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Авна на сайті французького Національного інституту географії
 Авна на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Авна на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Рона